Fotbollsallsvenskan 1948/1949 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 8 augusti-7 november 1948 och vårsäsongen spelades 27 mars-6 juni 1949.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1948
Fotboll i Sverige 1949
1948/1949
Fotbollssäsongen 1948/1949